Лос 3 Потриљос има више значења:

 Лос 3 Потриљос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос 3 Потриљос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику